Graßlfing bezeichnet:

 Graßlfing (Gemeinde), ehemalige Gemeinde im Landkreis Mallersdorf
 Graßlfing (Olching), Ortsteil der Stadt Olching, Landkreis Fürstenfeldbruck
 Graßlfing (Pentling), Ortsteil der Gemeinde Pentling, Landkreis Regensburg
 Gut Graßlfing, denkmalgeschützte Gutshofsanlage in Graßlfing bei Olching